Les Microsauria (« petits lézards ») sont un ordre éteint d'amphibiens lepospondyles de la fin du Carbonifère et du début du Permien. C'est le groupe de lepospondyles le plus diversifié et le plus riche en espèces.

Les microsaures avaient tous des queues courtes et de petites pattes, mais leur forme était autrement très variée. Le groupe comprenait des animaux ressemblant à des lézards qui étaient relativement bien adaptés à la vie sur la terre ferme, aux formes fouisseuses, et d'autres qui, comme l'axolotl moderne, conservaient leurs branchies dans la vie adulte et ne quittaient probablement jamais l'eau.

Systématique 
L'ordre des Microsauria a été créé en 1863 par le géologue et paléontologue canadien John William Dawson

Répartition 
Des restes de microsauriens ont été trouvés en Europe et en Amérique du Nord dans des sédiments du Carbonifère supérieur et du Permien inférieur.
La plupart des microsauriens d'Amérique du Nord ont été trouvés aux États-Unis en Arizona, Texas, Oklahoma, Ohio, Illinois, ainsi que dans le Kansas et le Nebraska, bien que les restes aient été trouvés en Nouvelle-Écosse. En Europe, les microsauriens sont connus en Allemagne et en République tchèque.

Des restes de microsauriens ont également été découverts dans des strates de la ville de Vyazniki dans l'oblast de Vladimir en Russie.

Classification

Galerie

Publication originale

Notes et références 

Lépospondyle (nom scientifique)
Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1863